Джулай Дмитро Миколайович — український футбольний телекоментатор;
 Федір Джулай — полковник черкаський у 1657—1659 та 1663—1666 роках;
 Филон Джалалій (Филон Джулай) — український військовий діяч кримськототарського походження, полковник прилуцький, черкаський, кропивнянський, дипломат, один з видатних полководців Визвольної війни, сподвижник Б. Хмельницького.
Прізвища